«Нача́льница» () — американский комедийный телесериал, созданный Кэй Кэннон. Релиз телесериала состоялся 21 апреля 2017 года на Netflix.

24 июня 2017 года Netflix закрыл сериал после одного сезона.

В ролях

Основной состав 
 Бритт Робертсон — София Марлоу
 Элли Рид — Энни
 Джонни Симмонс — Шейн
 Альфонсо МакОли — Декс

Второстепенный состав 
 Дин Норрис — Джей
 Норм Макдональд — Рик
 Ру Пол Чарльз — Лайонел
 Джим Раш — Мобиас
 Луиза Флетчер — Рози
 Мелани Лински — Гэйл
 Мишель Македо и Мелисса Македо — члены группы Шейна

Производство 
В феврале 2016 года Netflix объявил о разработке телесериала, основанного на автобиографии Софии Аморусо #Girlboss. Съёмки проходили в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

В июне 2016 года Бритт Робертсон получила главную роль Софии Аморусо. В том же месяце Джонни Симмонс, Альфонсо МакОли и Элли Рид присоединились к актёрскому составу. В июле 2016 года стало известно, что Дин Норрис исполнит второстепенную роль в сериале.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы на английском языке
Комедийные телесериалы США
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы США, завершённые в 2017 году